

Nom commun 

Trip est un mot anglais signifiant voyage, aussi employé en français comme synonyme de délire. Il concerne en particulier l'usage de drogues, dans les expressions comme :
 .
 bad trip.

Nom propre

Patronyme 

 Juan Trip

Surnom 
 Trip Hawkins, alias William M. Hawkins III, entrepreneur américain de la Silicon Valley, né le  à Pasadena ;
, alias Charles Tucker III, personnage de la série Enterprise, dès 2001.

Arts

Cinéma 
Trip, court métrage d'animation soudanais, de Nisren Abasher et Anne-Lisa Lippolbt en 2008 ;
Very Bad Trip, trilogie de films américains.

Musique 
Трип (transcription du russe : trip), label de musique électronique de la DJ russe Nina Kraviz ;
Album de Rina Aiuchi, de 2008 ;
Album de Jhené Aiko, de 2017 ;

Voir aussi